O Palmeiras Futebol Clube foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Teresina, no Estado do Piauí.

Títulos

Estaduais
  Campeonato Piauiense de Futebol: 1 vez (1918 - DPET**).  
DPET - Diretório Piauhyense de Esportes Terrestres

Clubes de futebol do Piauí